Der Ordensmarschall oder Oberste Marschall (Summus Marescalcus) war einer der fünf so genannten Großgebietiger des Deutschen Ordens. Wie auch die anderen vier Großgebietiger (Großkomtur, Großspittler, Oberster Tressler, und Oberster Trappier) wurde er nicht gewählt, sondern vom Hochmeister persönlich bestimmt. 

Der Ordensmarschall, der ab 1330 zugleich Komtur von Königsberg war, war für das Kriegswesen des Ordens verantwortlich (Burgen, Kriegsgerät, Waffenherstellung, Pferde, Wagen usw.) und führte bei Feldzügen das Ordensheer.

Liste von Ordensmarschällen 
(Diese Liste ist lückenhaft)

Literatur 
 Johannes Voigt: Namen-Codex der deutschen Ordens-Beamten. Königsberg 1843, S. 5.

Weblinks 
  (russisch)